Großbodungen (lett. «Bodungen grande») – frazione del comune tedesco di Am Ohmberg
 Kleinbodungen (lett. «Bodungen piccola») – frazione della città tedesca di Bleicherode